Галым Избасарович Оразбаков (; 1 сентября 1964, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан, министр индустрии и торговли Республики Казахстан с 2007 по 2008 годы. 22 января 2014 года назначен председателем Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции. Кандидат экономических наук.

Биография 
Родился 1 сентября 1964 года в Алма-Ате.

В 1986 году окончил Казахский политехнический институт имени Ленина по специальности инженер-механик.

Трудовую деятельность начал на заводе «Поршень» — сначала диспетчером, затем начальником бюро, секретарём комитета комсомола завода.

В 1988 году избирается вторым секретарём Ауэзовского райкома ЛКСМК города Алма-Аты.

В 1990 году непродолжительное время на заводе «Эталон» инженером-конструктором, затем мастер.

В 1990 году избирается первым секретарём Ауэзовского райкома ЛКСМК города Алма-Аты. В этой должности проработал до 1991 года.

С 1992 по 1993 года занимал должность заведующего отделом Ауэзовской районной администрации.

С 1994 по 1995 — начальник отдела, заместитель начальника управления Государственного комитета Республики Казахстан по ценовой и антимонопольной политики Аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан.

С 1995 по 1996 годы занимал пост заместителя министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С 1996 по 1997 — заведующий секретариатом, секретарь Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан.

Около года, в 1997, являлся директором департамента по экономической политике, инвестициям и внешним связям МТК РК.

В сентябре 1997 года назначается председателем Комитета по использованию воздушного пространства и деятельности гражданской авиации МТК Республики Казахстан, Вице-министром транспорта и коммуникаций РК.

С 1998 по 1999 годы работал вице-президентом по общим вопросам, директором по административным вопросам и строительству, исполнительным директором ЗАО "ННК «Казахойл».

С 2000 по 2001 — заместителем заведующего производственным отделом Канцелярии Премьер-Министра РК.

С мая 2001 — вице-министр экономики и торговли РК, а с сентября 2002 в вице-министр в преобразованном министерстве индустрии и торговли Республики Казахстан.

В июле 2003 занял должность президента ОАО "НК «Казахстан Инжиниринг».

С января 2007 по февраль 2008 года — Министр индустрии и торговли Республики Казахстан.

С 16 апреля 2008 по 25 апреля 2012 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Израиль.

25 апреля 2012 года Указом Главы государства Оразбаков Галым Избасарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации.

C 22 января 2014 года назначен председателем Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции.

Награды 
 Орден «Барыс» III степени (2006)
 Медаль «Ерен еңбегі үшін» (1999)
 Медаль «Астананың 10 жылдығы» (2008)

Ссылки 

 Кто есть кто в Республике Казахстан

Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Государственные деятели Казахстана
Министры промышленности Казахстана
Министры торговли Казахстана
Послы Казахстана в Израиле
Послы Казахстана в России